Szervác keresztnév
 Szent Szerváciusz Tongeren püspöke
 Szervác József József Attila-díjas magyar költő